Jeff King peut désigner :
  (né en 1946), multiple vainqueur américain de l'Iditarod Trail Sled Dog Race ;
  (né en 1964), joueur de major league baseball ;
 Jeff F. King, producteur canadien de télévision et scénariste ;
 Jeff King, culturiste américain et ancien détenteur du titre de l' Univers des Championnats ;
 , manager anglais de football et propriétaire d'un club ;
  (né en 1983), joueur de football américain ;
  (1865-1964) ;
 Jeff King, coureur steeple britannique des années 1960–1980 ;
  (né en 1975), membre Républicain  de la Chambre des Représentants du Kansas ;
  (né en 1969), auteur américain et développeur de jeux vidéo ;
 Jeff King, skateur professionnel originaire de Californie.

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie de personnes